TE est un sigle ou un code, Te est un symbole, te est un code.

Le sigle TE peut faire référence :
 au tramway de la Trinité à Étel, une ancienne ligne de tramway du Morbihan, et à la société concessionnaire ;
 à , une position au football américain ;
 au Renault TE, autorail ainsi nommé dans les codes projets Renault ;
 à un tireur d'élite, dans l'armée.

Le code TE peut représenter :
 les Lithuanian Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 la province espagnole de Teruel, selon la norme ISO 3166-2:ES.

Te est le symbole :
 du tellure, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques ;
 de la téphroïte, un minéral de la famille de l'olivine.

Le code te représente :
 le télougou, une langue de l'Inde, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

T&E est souvent employé dans le cas de la Fédération européenne pour le transport et l'environnement.

En langues étrangères 
 Japonais
Te, prononcé « té », est la romanisation de
手 : main, comme dans Karaté
C'est le son correspondant à l'hiragana て et au katakana テ
 Chinois
Tè (特), un caractère chinois,

Religion 
 Dans le taoïsme, Te ou De en chinois est la vertu.